Albrecht Behmel (ur. 24 marca 1971 r. w Schwarzwaldzie) – niemiecki pisarz i historyk
 Zespół Simpsona-Golabi-Behmel – zespół wad wrodzonych